

Personnalités 

  (1873-1957), pianiste et compositeur italien ;
 Gabrielle Caunesil Pozzoli (1992-), mannequin, influenceuse et femme d'affaires française ;
 Serge Pozzoli (1915-1992), historien de l'automobile, fondateur d'associations, de revues, de musées ;
 Silver Pozzoli (né en 1953), chanteur italien d'Italo disco.